Xajay kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xajay, delstaten Mexiko, ort, Villa del Carbón, 
 Xajay, Querétaro, ort, Amealco de Bonfil,